Бахио Ларго има више значења:

 Бахио Ларго (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахио Ларго (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахио Ларго (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахио Ларго (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахио Ларго (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бахио Ларго (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бахио Ларго (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику